Quincy Owusu-Abeyie (1986) – calciatore olandese naturalizzato ghanese
 Tim Abeyie (1986) – velocista britannico naturalizzato ghanese